Конференц-телефон (телефон для аудио конференц-связи) — телефонный аппарат, предназначенный для проведения групповых аудиоконференций.

Конференц-телефоны изначально применялись только в корпоративном секторе. В России эти аппараты впервые появились в представительствах иностранных компаний, но постепенно стали неотъемлемым атрибутом и отечественных офисов.

Конференц-телефоны обычно устанавливают в переговорных комнатах или в кабинетах руководителей.

Назначение 
Основная задача конференц-телефона — обеспечение комфортного общения группы людей с удаленным телефонным собеседником по громкой связи.

Конференц-телефоны используются:
 при проведении переговоров (для привлечения к разговору новых участников)
 при проведении совещаний и летучек (для консультаций с коллегами и сотрудниками)
 в качестве альтернативы обычному телефонному аппарату (пользователь конференц-телефона не привязан к телефонной трубке и может свободно перемещаться в помещении, где установлен конференц-телефон)

Устройство 

Конференц-телефон обычно имеет:
 клавиши набора номера (тастатуру)
 встроенный громкоговоритель
 встроенные микрофоны с широкой диаграммой направленности (обычно используется три микрофона)

Для увеличения радиуса действия конференц-телефон обычно поддерживает подключение внешних микрофонов.

Конференц-телефон без клавиш набора номера называют конференц-приставкой. Конференц-приставка подключается к обычному телефонному аппарату, через который происходит набор телефонных номеров. Конференц-приставка поддерживает минимум функций, стандартный набор элементов управления включает в себя кнопки: ответить, закончить разговор, уменьшить/увеличить громкость звука.

Возможности 
В отличие от обычной громкой связи, встроенной практически в любой современный телефон , конференц-телефоны рассчитаны на обеспечение качественной громкой связи в помещениях от 15 до 25 кв.м. Радиус действия телефона обычно не превышает 70 см.

Качественная громкая связь в конференц-телефоне обеспечивается за счет применения DSP-процессоров и специальных алгоритмов, которые обеспечивают эхоподавление, фильтрацию окружающих шумов и обеспечивают полнодуплексную связь.

Полнодуплексная связь 

Конференц-телефон обеспечивает полнодуплексную громкую связь собеседников. Это означает, что все участники аудиоконференции могут одновременно говорить и слышать друг друга.

Спикерфон в телефонном аппарате работает в полудуплексном режиме, то есть:
 только вы говорите, а ваш собеседник слушает
 только ваш собеседник говорит, а вы слушаете

Таким образом общение по конференц-телефону наиболее приближено к естественному человеческому общению.

Подключение 
Конференц-телефоны подключаются практически ко всем современным каналам связи, предназначенным для голосового общения:
 аналоговая телефонная линия
 цифровая (ISDN) телефонная линия
 DECT база (подключение аналогично DECT телефонной трубке)
 компьютер (USB- или Bluetooth-подключение) для работы с программами IP-телефонии (Skype и др.)
 мобильный телефон (проводное подключение или Bluetooth)
 IP-сеть (прямое подключение)

Современные конференц-телефоны обеспечивают одновременное подключение и работу по нескольким каналам связи.

Организация конференций 
Обычно конференц-телефон обеспечивает конференц-связь только с одним удаленным абонентом. Для увеличения числа участников необходимо использовать дополнительное оборудование (например, конференц-мост, в случае организации конференции по каналам традиционной телефонии).

Конференция может также организовываться и силами ПО. Например, конференц-связь на несколько участников позволяют реализовывать различные программы IP-телефонии (Skype и др.), в этом случае конференц-телефон используется просто для громкой связи (вызов абонента производится на ПК).

Современные конференц-телефоны, поддерживающие подключения к различным каналам связи, могут также поддерживать и проведение конференций сразу по нескольким каналам. Одновременно в такой конференции могут принимать участие абоненты различных сетей, например: традиционная телефония, мобильный телефон, программа IP-телефонии.

Дополнительные возможности 
 запись телефонных разговоров (на карту памяти или внешнее звукозаписывающее устройство)
 подключение телефонной гарнитуры

Производители 
 Konftel (Швеция)
 Aethra (Италия)
 Polycom (США)

Ссылки 
 Громкая связь в офисе — зачем и как? / PC Week Mobile № 1 (27), февраль 2008
 Konftel 300: «чудо-телефон» для конференц-связи — уже в России / Cnews.ru, 17.01.08
 Конференц-связь: генезис / «LAN», апрель 2005 г.
 Телефоны для конференц-связи: новый виток эволюции / «Вестник связи», № 4’2008
 Эффективные совещания и переговоры в офисе. Зачем нужен конференц-телефон?, онлайн перезентация.

Телефонная связь